Javier Pérez Polo (n. 1996), taekwondoka spagnolo
 Javier Pérez, calciatore honduregno
 Javier Pérez, pallavolista portoricano
 Javier Pérez (n. 1977), allenatore di calcio spagnolo
 Javier Pérez Iniesta (n. 1970), cestista spagnolo
 Javier Pérez Pérez (1946-2004), dirigente sportivo spagnolo